Talbot kan avse:

 Talbot (bilmärke) – ett franskt/engelskt bilmärke 1902–1986
 Talbot-Lago – ett franskt bilmärke 1935-1959
 Talbot-Lago F1 – en fransk bil- och formelbiltillverkare 1950–1951
 Talbot (efternamn) – ett efternamn

Se även 

 Talbot County